Реколо́нь () — название нескольких коммун во Франции:

 Реколонь — в департаменте Ду;
 Реколонь — в департаменте Верхняя Сона.